

Села:
 Дубова — Вінницька область, Жмеринський район
 Дубова — Житомирська область, Бердичівський район
 Дубова — Київська область, Поліський район, Володарська сільська рада
 Дубова — Київська область, Поліський район, Красятицька селищна рада
 Дубова — Хмельницька область, Старосинявський район
 Дубова — Черкаська область, Уманський район
 Дубова (Кропивницький район) — колишнє село в Кропивницькій області.
Вулиці:
 Дубова — вулиця у Львові
Заказник:
 Дубова — лісовий заказник, Закарпатська область
 Дубова — загальнозоологічний заказник, Волинська область

Дубова — комуна, повіт Мехедінць
 Дубова — село, повіт Мехедінць, комуна Дубова

Дубова — село, Пряшівський край, округ Свидник
 Дубова — село, громада округу Пезінок, Братиславський край.
 Валаска Дубова — село, громада округу Ружомберок, Жилінський край.
 Дубова — річка, права притока Вагу.